Лас Торесиљас има више значења:

 Лас Торесиљас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Торесиљас (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Торесиљас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику